Покорение Северного полюса предпринимались различными путешественниками и экспедициями неоднократно:
 Северный полюс#История покорения
 Кук, Фредерик#Великий спор с Пири (1908)
 Арктическая экспедиция Пири (1908—1909)

 Первые люди, достигшие Северного полюса (чьё достижение не было подвергнуто сомнению) —  участники советской Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-2» в составе Павла Гордиенко, Павла Сенько, Михаила Сомова, Михаила Острекина и др., под руководством начальника Главсевморпути Александра Кузнецова — 23 апреля 1948 года. 
 Первый прыжок с парашютом на Северный полюс — 9 мая 1949 года, Виталий Волович и Андрей Медведев (СССР). 
 Первый корабль, достигший Северного полюса (под водой) — 3 августа 1958 года, АПЛ «Наутилус» (Nautilus, США) 
 Первый корабль, всплывший на поверхности воды на Северном полюсе — 17 марта 1959 года, АПЛ «Скейт» (Skate, США)
 Первая в мире безусловно серийная подлодка, достигшая Северного полюса (также — первая советская) — 17 июля 1962 года, АПЛ «Ленинский комсомол» проекта 627 «Кит»
 Поход ледокола «Арктика» на Северный полюс 1977 года — экспедиция ледокола «Арктика», завершившаяся первым достижением Северного полюса кораблём в надводном положении.
 Первая в истории лыжная экспедици на Северный полюс  — в 1979 году, под руководством Д. Шпаро (СССР).

См. также 
 Северный полюс недоступности: первый полёт до этого Полюса недоступности — 1941 год, экспедиция на самолёте АНТ-6, под руководством Ивана Ивановича Черевичного (СССР) (в ряде источников встречается утверждение, будто первую попытку достижения этой точки по воздуху предпринял в 1927 году полярный исследователь Хьюберт Уилкинс, однако ни в бумагах самого Уилкинса, ни в работах его биографов нет подтверждения этой информации).